Drča steht für:

 Drča, Šentjernej, ein Ortsteil der Gemeinde Šentjernej, der Region Dolenjska (Unterkrain), Slowenien 

Drča ist der Familienname folgender Personen:

 Bojana Drča (* 1988), serbische Volleyballspielerin